Узбеки в Таджикистане (, ) — крупнейшее этноязыковое меньшинство Республики Таджикистан. Общая численность по официальным данным — 926 тыс. чел. или 12,2 % населения республики по переписям 2010 г. Таджикские узбеки — вторая по абсолютной и первая по относительной доле группа этнических узбеков, проживающая за пределами Узбекистана. По абсолютной численности их опережают только узбеки в Афганистане (1,7 — 2,2 млн чел), где они составляют около 6 — 9% населения этой страны.

Демография 

Всесоюзная перепись 1989 года зафиксировала 1 197 841 узбеков, проживающих на территории Таджикской ССР или 23,5 % населения.

Динамика численности

Узбеки в Душанбе 
До начала 1950-х узбекское население Душанбе по численности было практически сопоставимо с таджикским. При этом обе группы значительно уступали русским. В условиях относительно низкой эмиграции и высокого естественного прироста, доля узбеков в населении Душанбе оставалась почти неизменно на уровне около 10% населения на протяжении десятилетий. К концу 1990-х годов, в связи с массовой эмиграцией русскоязычного населения, этнические узбеки вновь вышли на второе место по численности в столице, опередив русских.

Таблица.
Процентное соотношение представителей различных национальностей в Душанбе.

Известные узбеки Таджикистана 
Ульджабаев, Турсунбай Ульджабаевич — советский политический и партийный деятель, член Союза журналистов СССР. С 24 мая 1956 года до 12 апреля 1961 года,первый секретарь ЦК КП Таджикистана — руководитель Таджикской ССР.
 Игамберды Ходжамбердиев — участник Великой Отечественной войны, полный Кавалер ордена Славы.
 Эрджигитов, Туйчи — Герой Советского Союза, участник Великой  Отечественной  войны.
 Махмуд Худойбердыев — таджикистанский военный деятель, полевой командир, участник Гражданской войны  в Таджикистане, полковник.
 Абдулло Рахимбаев — советский политический, партийный и государственный деятель. Председатель Президиума ЦИК СССР от ТадССР (1933 — 1937).

См. также 
 Киргизы в Таджикистане
 Русские в Таджикистане
 Таджики в Узбекистане
 Население Таджикистана

Примечания 

Узбекская диаспора
Народы Таджикистана
Диаспорные группы Средней Азии